Qaqqittarfik bezeichnet:
 Qaqqittarfik (Berg, Neria), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qaqqittarfik (Berg, bei Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland